Spat ist:

 Weiler im Kalmtal in Südtirol, siehe Kalmtal
 ehemaliger Name von Hwardijske (Simferopol) (bis 1945)
 in der Geometrie ein Körper, der von sechs paarweise kongruenten Parallelogrammen begrenzt wird, siehe Parallelepiped
 Spat (Pferdekrankheit)
 in der Mineralogie die Kurzbezeichnung
 alter bergmännischer Bezeichnungen der Minerale Baryt (Schwerspat), Calcit (Kalkspat), Fluorit (Flussspat), Magnesit (Bitterspat) und Siderit (Eisenspat, Spateisenstein)
 von Feldspat, große Gruppe leicht spaltbarer Minerale

SPAT ist:
 in einem Dampfkraftwerk die Abkürzung für Speisepumpenantriebsturbine.

Siehe auch:
 Spath

SPAT